Alexandre Gauthier peut désigner :
 Alexandre Gaulthier de Rigny (1790-1873), un général français ;
 Alexandre Gauthier (1893-1992), un historien et résistant français ;
 Alexandre Gauthier (1979-), un chef cuisinier français.